Ро́щино — топоним:

Белоруссия 
 Рощино — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Рощино — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Рощино — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Рощино — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Рощино — посёлок в Валуйском районе Белгородской области.
 Рощино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Рощино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Рощино — хутор в Череповецком районе Вологодской области.
 Рощино — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Рощино — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Рощино — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Рощино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Рощино — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Рощино — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Рощино — посёлок городского типа в Выборгском районе Ленинградской области.
 Рощино — село в Темниковском районе Мордовии.
 Рощино — посёлок в Валдайском районе Новгородской области.
 Рощино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Рощино — село в Горьковском районе Омской области.
 Рощино — посёлок в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Рощино — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Рощино — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Рощино — село в Вольском районе Саратовской области.
 Рощино — село в Смирныховском районе Сахалинской области.
 Рощино — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Рощино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Рощино — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Рощино — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Рощино — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.
 Рощино — посёлок в Даниловском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Рощино — село в Джанкойском районе.

Прочее 
 Рощино — станция Выборгского направления Октябрьской железной дороги.
 «Рощино» — международный аэропорт в Тюмени.
 «Рощино Арена» — стадион в посёлке Рощино Ленинградской области.

См. также